Cyclus est une marque colombienne de sacs et accessoires écoconçus.

Création 

Créée en 2002 à Bogota, l’entreprise Cyclus développe depuis de multiples manières de réadapter, recycler et réutiliser des matériaux, prolongeant ainsi leur cycle de vie “utile”.

Les sacs et accessoires CYCLUS sont importés en France depuis 2005 dans une démarche de Commerce Équitable. L’objectif est de renforcer une prise de conscience environnementale en montrant qu’une autre manière de consommer est possible, plus responsable, avec moins de gaspillage et de déchets. 

Les entreprises des deux pays ont su construire un partenariat fort, le contrat d’exclusivité engage Cyclus France à ne pas négocier les prix quel que soit le volume annuel d’achats et commander un volume minimum par an. 

Cyclus en Colombie s’engage à donner des conditions de rémunération et de travail “justes” à ses salariés. 
Le développement dans de bonnes conditions de l’entreprise colombienne est un enjeu dans lequel Cyclus France est investi.

Méthode de fabrication 
CYCLUS porte une attention toute particulière aux moyens de production: La chambre à air provient, entre autres, de roues de camions de la société de transport en commun de Bogota, avec laquelle Cyclus a passé un accord. Les matériaux sont recyclés ou naturels, et nettoyés avec des savons
non-polluants Tous les sacs et accessoires sont découpés et cousus par des couturiers colombiens professionnels.

La différence  
Pour Cyclus, le recyclage est un moyen incontournable mais pas une fin en soi, et jamais aux dépens de l’esthétique ! Les produits Cyclus font la différence par leur design urbain travaillé. En plus de s’être fait connaître dans le recyclage de la chambre à air, l’entreprise colombienne est un véritable laboratoire de recherche sur la question du recyclage. Des tambours de machine à laver aux filtres à air de voiture, tout est support au développement de la créativité.

Cyclus porte une attention toute particulière aux moyens de production, ainsi les chambres à air proviennent, entre autres, de roues de camions de la société de transport en commun de Bogota, avec laquelle Cyclus a passé un accord.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Cyclus France
 Cyclus Québec
 Boutique en ligne - Cyclus Québec

Marque de commerce équitable